Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1930 го́да () — девятый розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Каунас»

Группа «Клайпеда»

Группа «Шяуляй»

Группа «Судува»

Финальный турнир

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1930 году
1930-е годы в Литве
Чемпионат Литвы по футболу